Митчелл Иан Николс (; 1 мая 1989, Саутпорт, Квинсленд, Австралия) — австралийский футболист, атакующий полузащитник. Выступал за сборную Австралии.

Клубная карьера 
Митч начал карьеру в клубе из региональной австралийской лиги «Палм Бич». Николс забил 9 голов в 8 матчах и был приглашён в «Брисбен Роар». 23 ноября 2008 года в матче против «Перт Глори» он забил свой первый гол в Эй-лиге. В составе «Брисбена» Митч дважды выиграл чемпионат. В команде он провёл шесть сезонов, сыграв более 100 матчей.

В 2013 году Николс перешёл в «Мельбурн Виктори» на правах свободного агента. 12 октября в матче против «Мельбурн Сити» он дебютировал за новую команду. 23 ноября в поединке против «Аделаида Юнайтед» Митч забил свой первый гол за «Виктори».

В начале 2014 года Николс перешёл в японский «Сересо Осака». Сумма трансфера составила 225 тыс. евро. 15 марта в матче против «Симидзу С-Палс» Митч дебютировал в Джей-лиге. Николс ни разу не вышел на поле с первых минут и летом отправился на родину в «Перт Глори» для получения игровой практики на правах аренды. 12 октября в поединке против «Веллингтон Феникс» Митч дебютировал за новый клуб.

Летом 2015 года Николс подписал контракт с «Уэстерн Сидней Уондерерс». 8 октября в матче против «Брисбен Роар» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Митч забил свой первый гол за «Уэстерн Сидней Уондерерс». Летом 2017 года Николс вернулся в «Перт Глори». 24 ноября в поединке против «Мельбурн Сити» Митч забил свой первый гол за команду.

Международная карьера 
В 2008 году в составе молодёжной сборной Австралии Николс выступал на молодёжном Кубке Азии в Саудовской Аравии и выиграл его. В 2009 году он принял участие в молодёжном чемпионате мира в Египте. На турнире Митч сыграл в матчах против команд Коста-Рики и Чехии.

5 марта 2009 года в матче отборочного турнира Кубка Азии против сборной Кувейта Николс дебютировал за сборную Австралии.

Достижения 
Командные
 «Брисбен Роар»
  Чемпионат Австралии — 2010/2011
  Чемпионат Австралии — 2011/2012

Международные
 Австралия (до 20)
  Молодёжный кубок Азии — 2008

Примечания

Ссылки 
 Brisbane Roar profile 
 FFA — Young Socceroos profile

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Брисбен Роар»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»